Björka, in Gagnef, Zweden
 Björkå, in Sollefteå, Zweden